

Tytuły
 Lunatycy – rozprawa Arthura Koestlera
 Lunatycy – czyli tzw. przeboje całkiem Live – album zespołu Dżem
 Lunatycy – film z 1959 roku
 Lunatycy – film z 1992 roku
 Lunatycy – serial tv z 1997 roku
 Lunatycy – film z 2007 roku

Zobacz też 
 Lunatyzm